Kołakowski bzw. Kolakowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kolakowski (* 2001), deutscher Volleyballspieler
 Lech Kołakowski (* 1963), polnischer Politiker
 Leszek Kołakowski (1927–2009), polnischer Philosoph und Essayist
 Peter Kolakowski (* 1961), deutscher Journalist
 Robert Kołakowski (* 1963), polnischer Politiker
 Roman Kołakowski (1957–2019), polnischer Komponist und Dichter